Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e David Prinosil che hanno battuto in finale Lionel Barthez e Alois Beust 6-4, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Sander Groen /  David Prinosil (Campioni)

 Johan Donar /  Ola Jonsson (semifinali)
 Sergio Cortés /  Alfonso Mora (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1992